Wallmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Wallmüller (* 1953), österreichischer Informatiker und Software-Quality-Manager
 Kurt Wallmüller (1862–1935), preußischer Generalmajor
 Oskar Wallmüller (1842–1920), preußischer Generalleutnant